Дога́дин — русская фамилия.

Известные носители 
 Догадин, Александр Константинович (род. 1950) — российский дипломат.
 Догадин, Дмитрий Валерьевич (род. 1981) — российский баскетболист.
 Догадин, Владимир Максимович (1884—1974) — советский военный инженер, генерал-майор.
 Догадин, Павел Михайлович (1876—1919) — русский купец и коллекционер.